Сне́жное — село в Анадырском районе Чукотского автономного округа России. Образует сельское поселение Снежное.

Название села является калькой с  — «снежник», который расположен вблизи, на обрывистом берегу реки Анадырь. Название происходит от  «старый снег», «гнилое дерево» + ивтын от ивтыԓ «низ», «нижняя сторона».

Географическое положение 
Расположено на правом берегу реки Анадырь. Ближайший населённый пункт находится в 20 км выше по течению — село Усть-Белая, расстояние до окружного центра — 221 км.

История 
Снежное было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». В этот же год были построены жилые дома, лаборатория, склады и баня. Первое совхозное стадо составило 200 оленей, которых хозяйство выменяло у местных жителей на оружие, предметы утвари, чай и табак. В марте 1932 года совхозом было приобретено свыше 13000 оленей, которые были распределены на 6 стад. С каждым годом поголовье увеличивалось, и к 1970-х гг. доходило до 22000 голов.

В 1990-х гг. хозяйство пришло в упадок, поголовье резко сократилось до 4000 голов в 1999 году. Совхоз был реорганизован в муниципальное сельхозпредприятие «Анадырское», после чего численность оленей стало медленно возрастать.

Население

Транспорт 
Автодороги к поселению как таковые отсутствуют. В Снежное организован еженедельный рейс вертолёта, в летнюю навигацию из окружного центра приходит теплоход, время в пути на котором составляет около полутора суток.

Социальная инфраструктура 
В селе есть детский сад, амбулатория, почта, узел связи, дом культуры, мини-пекарня, магазин. Существовавшая до 2005 г. начальная школа была упразднена, учащиеся переведены в школу-интернат села Усть-Белая.

В селе всего 32 жилых дома, из них 6 двухэтажных, все расположены в ряд вдоль реки.

Улицы: Набережная, Советская, Тундровая, Центральная.

На берегу реки Анадырь против нижней окраины села оборудована гидрометеорологическая станция Снежное.

Археологические находки 
В окрестностях села археологами было открыто несколько неолитических стоянок.

Климат 

''''''

Литература 
 Л. П. Уваровская. Сказания села Снежное (сказки и легенды). Анадырь, 1992.

Примечания

Источники 
 
 Село на официальном сайте МО «Анадырский район»

Населённые пункты Анадырского района